Нечаевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Нечаевский сельсовет — в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Нечаевский сельсовет — в Мокшанском районе Пензенской области.
 Нечаевский сельсовет — в Кизилюртовском районе Дагестана.